Святы́й (;    — святой) — то же что избранный, право верующий.

Термин используется несколько раз в Библии. В Ветхом Завете этот термин употребляется в словосочетании «святый народ» в отношении еврейского народа . В Новом Завете апостол Павел в первом послании к Коринфянам и в послании к Эфессеям называет святыми христиан, к которым обращается ,  и . В греческом, в отличие от славянского и русского, термины святый и святой являются омонимами — . Оба термина указывают на непосредственную связь со Святым Духом, на каждого из святых Утешитель сошёл и соединился с ним во Святом Крещении. Термин «святый» употребляется за каждой литургией в богослужении Православной церкви, после освящения Святых даров священник возглашает: „Свята́я святы́м“ , смысл которого в том, что Тело и Кровь предназначены только верующим, крещенным православным христианам.

См. также 
Святой

Примечания

Литература 
 Феофилакт Болгарский Толкование на Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла Глава 6

Христианское богослужение